Magneton Bohra – stała fizyczna
 Magneton jądrowy – stała fizyczna